Vem Balançar! é o nono álbum de estúdio e décimo quarto álbum de carreira do conjunto musical brasileiro Calypso. Lançado em 29 de maio de 2010 através de sua editora discográfica independente Calypso Produções, logo após o lançamento do álbum ao vivo em comemoração aos 10 anos da banda.

Lançamento e repercussão 
Vem Balançar! vem com muitas diferenças do anterior, Amor Sem Fim, que continha mais músicas românticas do que as músicas agitadas, que são a marca registrada da banda. "Vem Balançar!" traz muitas canções com o verdadeiro ritmo calypso, que fez a banda se tornar um grande sucesso e ter o reconhecimento em todos os cantos do país. Trazendo dezenove faixas, sendo o CD com o maior número de músicas.

O CD já começa de forma bem animada com a música "Balancê", e tendo como músicas agitadas "Se Joga", "Vem Balançar", "Disco Voador", "Vai Pegar Fogo", "Solidão Já Era" e "Com Você Onde Sua Vida For", a última sendo gravada especialmente para o Hipercard, patrocinador oficial da banda. Tem também uma faixa gospel chamada: "De Joelhos" e músicas de balada romântica, como "Perdoa" (esta regravada  posteriormente pela dupla sertaneja Matogrosso & Mathias), "Grandes Amores", "Perfume de Paixão", entre outras.

Apesar do lançamento deste álbum ter sido logo em seguida do CD e DVD de 10 anos gravado em Recife, este teve uma ótima repercussão e aceitação da parte do público, sendo considerado um dos melhores álbuns da carreira até hoje. 

O primeiro single foi a música Vem Balançar! que tocou em várias rádios brasileiras e ficou entre as 100 mais tocadas do país. Em pouco tempo o CD já estava na boca do fãs, que em todos os shows pedia que a banda tocasse as novas músicas, fazendo com que a mesma mudasse de forma improvisada o repertório, atendendo os pedidos dos fãs. O álbum vendeu mais de 900 mil cópias, porém não obteve nenhuma certificação.

Faixas

Vendas

Ligações externas 

Álbuns de Banda Calypso
Álbuns de 2010
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Som Livre